Книга Царей (, Сефе́р млахи́м), две книги (I Цари,מְלָכִים א׳ и II Цари, מְלָכִים ב׳) канонической еврейской Библии, завершающие цикл ранних пророков. В Септуагинте и следующем ей православном каноне, а также в Вульгате и Пешитте это III и IV Книги Царств. Книга Царей — это историческое повествование, которое охватывает период приблизительно в 400 лет (960—561 гг. до н. э.).

Деление текста книги Царей на две примерно равные части не связано с их содержанием и, по всей вероятности, было обусловлено техническими причинами. Так, рассказ о правлении царя Иудеи, Охозии (Ахаза), начинается в Первой книге Царств (), а продолжается во Второй (). Деление на две книги в еврейских средневековых рукописях встречается лишь изредка. Разграничение между книгой Царей и книгами Самуила также является, в значительной мере, случайным. Начальные главы Первой книги Царств представляют собой эпилог борьбы за престолонаследие, история которой излагается во Второй книге ().

Ссылки 
 

Книги Ветхого Завета
Танах:Пророки
Книги по алфавиту